lycée Marcelin-Berthelot, de Saint-Maur-des-Fossés ;
 ancien lycée de jeunes filles du Mans, actuellement collège Berthelot.